Джордж А́ллен (George Allen):
  (1832—1907) — английский гравёр и издатель, ученик и помощник Джона Раскина.
  (1932) — английский профессиональный футболист, сыгравший более 250 игр в Футбольной лиге Англии.
 Аллен, Джордж (род. 1952) — американский политик от штата Виргиния.
  — американский ихтиолог